Philip Julius Bornemann er navnet på flere personer, blandt andre:

 Philip Julius Bornemann (kancellisekretær) (1599-1652) – kancellisekretær, lic. jur.
 Philip Julius Bornemann (finansdeputeret) (1680-1740) – finansdeputeret, etatsråd
 Philip Julius Bornemann (godsejer) (1803-1883) – godsejer og stænderdeputeret